Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juni 2016 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 24 juni 2016.

Vrouwen 06